Husbyån kan avse:
Husbyån i Haninge kommun.
Husbyån i Norrtälje kommun.
Husbyån i Nyköpings kommun.